de Saint-Pol ou  de Châtillon, mort en 1226, est comte de Saint-Pol.

Biographie 
Il est le fils ainé de , sénéchal de Bourgogne et de son épouse Élisabeth de Campdavaine, comtesse de Saint-Pol.  

En 1221, il épousa  , héritière des comtés de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre. Le couple eut trois enfants :
 Gaucher de Châtillon (mort en 1250), marié à Jeanne de Clermont-en-Beauvaisis (1219-1252) dite Jeanne de Boulogne (alias de France), comtesse de Clermont et d'Aumale,(union sans postérité) ;
 Yolande de Châtillon (morte en 1254), mariée à  (1205-1249) ;
 Marie de Châtillon, mariée à Renaud de Dammartin puis à .

Guy de Châtillon  fit partie de la Cour de France. Il combattit en 1223 dans le Poitou aux côtés du roi , dont il est un des fidèles, pour reconquérir les possessions détenues par les Anglais. 

Son épouse, la comtesse Agnès, mourut en 1225. L'année suivante, il accompagna le roi  lors de la seconde croisade contre les albigeois. Guy de Châtillon fut tué d'un coup de pierre au combat pendant le siège d'Avignon.

Ses enfants Gaucher et Yolande, héritiers des comtés de Nevers, de Tonnerre et d'Auxerre, furent recueillis par leur grand-mère maternelle Mathilde de Courtenay. , son frère cadet, reçut le comté de Saint-Pol.

Ascendance

Liens internes 
 Liste des comtes de Saint-Pol

Notes et références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Comte de Saint-Pol
Décès en 1226
Croisade des albigeois
Guy 02
Date de naissance non renseignée (XIIIe siècle)
Noblesse du XIIIe siècle